Termin NEON ima više značenja.

 Neon, hemijski element
 Neamin transaminaza, enzim
 Neomicin C transaminaza, enzim